Dirgėla ist der Familienname folgender Personen:

 Juozas Dirgėla, litauischer Fußballspieler
 Kęstutis Dirgėla (* 1960), litauischer Politiker